Shira bezeichnet: 
 eine hebräische Bezeichnung für Lied oder Poesie
 Shira (Vorname), weiblicher Vorname hebräischer Herkunft
 Sira (Sprache), Bantusprache in Gabun

Orte
 Shira (Berg), Berg im Kilimandscharo-Massiv in Tansania
 Shira (Fluss), Fluss in der schottischen Region Argyll and Bute
 Shira (Nigeria), Gebiet im Bundesstaat Bauchi in Nigeria
 Shira, Stadt in der Republik Chakassien, Russland, siehe Schira (Ort)

Siehe auch:
 Schira
 Sira